Windy City — пятый студийный альбом американской блюграсс- и кантри-певицы Элисон Краусс, вышедший 17 февраля 2017 года на лейбле Capitol Records. Диск дебютировал на позиции № 1 в кантри чартах США и Великобритании.

Об альбоме 
Это первый для исполнительницы альбом нового материала певицы за почти 18 лет и включает 10 каверов классических песен, спродюсированных Buddy Cannon.
Делюксовая версия альбома включает 4 живые версии песен.
Эксклюзивная версия Target дополнена двумя треками к делюксовой версии. Эксклюзивная версия Cracker Barrel дополнена одним треком к обычному изданию. Эксклюзивная версия Barnes & Noble представляет собой виниловую пластинку LP с альтернативной обложкой.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Windy City дебютировал на первом месте в кантри чартах США и Великобритании и на позиции № 9 в общежанровом хит-параде Billboard 200 с тиражом 38,000 эквивалентных альбомных единиц, включая 36,000 истинных альбомных продаж. К марту 2017 года тираж альбома составил 66,000 копий в США.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Official media site

Альбомы 2017 года
Кантри-альбомы
Альбомы Capitol Records
Кавер-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums